rozbiór państwa
 rozbiory Polski
 rozbiór zdania
 rozbiór gramatyczny
 rozbiór logiczny